Гряда — загальна назва витягнутих, відносно невисоких позитивних форм рельєфу різного походження: кінцево-моренні, озові (відкладені талими льодовиковими водами), еолові (вітрового походження) та ін.
 Гряда руслова — підвищення донного рельєфу витягнутої форми, що виникає у руслах водотоків, які здійснюють транспортування донних наносів
 Гряда в астрогеології — різновид форми рельєфу, дуже поширений у місячних морях

Села:
 Гряда — Львівська область, Львівський район
 Гряда — Львівська область, Червоноградський район

Природоохоронна територія
 Гряда — заказник у Львівській області

Гряда — село, Вітебська область, Вітебський район

Див. також 
 Гряди